Cantonnement (armée), l'état et le lieu de séjour d'une troupe en campagne hors des zones de combat
 Cantonnement (CRS), le siège administratif et le lieu de résidence d'une compagnie républicaine de sécurité (CRS)
 Cantonnement (chemin de fer) (ou block-système), le moyen généralement employé pour assurer l'espacement des trains circulant dans le même sens sur une même voie
 Cantonnement forestier, portion de forêt qu’un propriétaire seigneurial abandonne au profit des usagers.